Skarptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skarptjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (1,9 ha)
Skarptjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Skarptjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Skarptjärnarna, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Skarptjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Skarptjärnen (Orsa socken, Dalarna, 679215-144773), sjö i Orsa kommun, 
Skarptjärnen (Orsa socken, Dalarna, 681863-145856), sjö i Orsa kommun, 
Skarptjärnen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Nedre Skarptjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (0,66 ha)
Nedre Skarptjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Skarptjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Skarptjärnen (Los socken, Hälsingland, 684708-146150), sjö i Ljusdals kommun, 
Skarptjärnen (Los socken, Hälsingland, 685624-145512), sjö i Ljusdals kommun, 
Övre Skarptjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Övre Skarptjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lill-Skarptjärnen, sjö i Åre kommun, 
Skarptjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Skarptjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Stor-Skarptjärnen, sjö i Åre kommun,  (12,3 ha)
Skarptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1,14 ha)
Skarptjärnarna, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Skarptjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (2,74 ha)
Skarptjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716993-153390), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,58 ha)
Skarptjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717208-154259), sjö i Vilhelmina kommun,  (11,5 ha)

Se även
Skarpetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn